

Patronyme 
 Rachel Brosnahan (née en 1990), actrice américaine ;
  (1911-1987), homme politique irlandais.

Toponyme 
 , île de l'Antarctique.

Homonymie de patronyme